est une expression anglaise signifiant « le héros ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma
 , film muet américain d'Arvid E. Gillstrom sorti en 1917 ;
 , titre américain de Bloomfield, film britannique de Richard Harris et Uri Zohar sorti en 1971 ;
 , titre anglais d'Un héros (), film angolo-franco-portugais de  sorti en 2004 ;
 The Hero, film américain de Brett Haley sorti en 2017.

Voir aussi